Чемпіонат Албанії 1933 — 4-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вперше став «Скендербеу».

Команди-учасниці

Турнірна таблиця

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1933
Албанія